Gabriele von Bülow (geboren am 28. Mai 1802 in Berlin; gestorben am 16. April 1887 ebenda) war die Tochter Wilhelm von Humboldts und Gemahlin von Heinrich von Bülow.

Leben 
Gabriele kam als dritte Tochter von Wilhelm und Caroline von Humboldt zur Welt; sie hatte sieben Geschwister. Besonders verbunden war sie ihrer zwei Jahre älteren Schwester Adelheid. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie in Rom am Botschafterhof ihres Vaters, auch als dieser bereits nach Berlin zurückgekehrt war. 1810 zogen die Kinder mit der Mutter von Rom nach Wien, wo Humboldt bis 1814 als Gesandter agierte. Danach zog die Familie für zwei Jahre nach Berlin; anschließend nach Frankfurt am Main.

Dort verlobte sich Gabriele am 30. Oktober 1816 mit dem Sekretär ihres Vaters, Heinrich von Bülow. Caroline von Humboldt ließ ihre Tochter aber erst Jahre später heiraten. Zwei Jahre verbrachte Gabriele von Humboldt wieder in Rom und kehrte 1819 nach Berlin zurück. 1820 kehrte von Bülow, nunmehr Legationsrat, aus London zurück, und das Paar heiratete am 10. Januar 1821. Als erfolgreicher Diplomat verbrachte Bülow die meiste Zeit seines Lebens in London und wurde 1827 zum dortigen Botschafter berufen, sodass Gabriele von 1828 bis 1836 in London lebte, allerdings mit längeren Unterbrechungen anlässlich der Todesfälle ihrer Eltern 1829 und 1835. Sie verbrachte viel Zeit mit der Pflege ihres Vaters in Tegel.

Heinrich von Bülow wurde 1842 preußischer Außenminister, starb aber bereits 1846. Die Witwe von Bülow zog nach Potsdam, unternahm aber erneut Reisen nach Rom und kümmerte sich in den folgenden 40 Jahren um ihre Kinder und Enkel sowie später, als letzte überlebende Erbin, um das Vermächtnis ihres Vaters (insbesondere die Güter von Tegel und Burgörner). Obwohl sie im Gegensatz zu ihrer Mutter ein eher bescheidenes Leben führte, blieb Gabriele von Bülow mit den gesellschaftlichen Größen ihrer Zeit in engem Kontakt. Ein besonderer Höhepunkt war 1861, als sie Oberhofmeisterin von Königin Augusta anlässlich der Krönung von Wilhelm I. sein durfte. 1883 wurde ihr 81. Geburtstag für die Enthüllung der zwei Humboldt-Denkmäler vor der Berliner Universität gewählt; bei dem Ereignis war sie Ehrengast.

Sie war die Patentante von Marie von Olfers.

Es existieren Porträts unter anderem von August Grahl (1831 in London) sowie von Gottlieb Schick (1809 in Rom).

In Berlin wurde 1938 die Gabriele-von-Bülow-Oberschule nach ihr benannt.

Familie 
Sie und Heinrich von Bülow hatten sieben Kinder:
 Gabriele von Bülow (* 7. Januar 1822; † 16. Februar 1854), heiratete am 29. August 1842 Leopold von Loën (1817–1895)
 Adelheid von Bülow (* 16. Oktober 1823; † 21. Dezember 1889), unverheiratet
 Caroline von Bülow (* 27. Februar 1826; † 19. November 1887), unverheiratet
 Therese von Bülow (* 15. August 1829; † 20. Juli 1841)
 Constanze von Bülow (* 10. April 1832; † 1920), heiratete am 17. Januar 1857 Carl von Heinz (1818–1867)
 Wilhelm von Bülow (* 12. Mai 1836; † 6. September 1836)
 Bernhard Hans von Bülow (* 8. Juni 1838; † 17. Oktober 1889), heiratete am 28. September 1865 Anna Luise Emilie von Byern (1847–1931)

Stammbaum

Literatur 
Sydow, Anna von (Hrsg.): Gabriele von Bülow. Tochter Wilhelm von Humboldts. Ein Lebensbild aus den Familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder 1791–1887. Mittler &.Sohn, Berlin 1913.
 Antonius Lux (Hrsg.): Große Frauen der Weltgeschichte. 1000 Biographien in Wort und Bild. Sebastian Lux Verlag, München 1963, S. 87.

Deutscher
Wilhelm von Humboldt
Gabriele
⚭Gabriele
Geboren 1802
Gestorben 1887
Frau
Hofdame (Königreich Preußen)